Madre de Dios (spanisch für Muttergottes) bezeichnet folgende geografischen Objekte:

 Madre de Dios (Archipel), eine Inselgruppe in Chile
 Madre de Dios (Insel), eine Insel des Madre-de-Dios-Archipels
 Region Madre de Dios, eine Region in Peru
 Provinz Madre de Dios, eine Provinz in Bolivien
 Río Madre de Dios, einen Fluss in Peru